Existuje více nositelů českého příjmení Kalous:

 Adam Kalous (* 1979) – český politik a ekonom, poslanec za ANO 2011, starosta města Jeseník
 Ferdinand Kalous (1836–1907) – český římskokatolický duchovní
 Jan Kalous (rozcestník) – více osob
 Jiří Kalous (* 1964) – český lední hokejista
 Josef Kalous (1889–1958) – český architekt
 Miroslav Kalous (* 1965) – český politik a podnikatel
 Václav Kalous (1715–1786) – český kněz a hudební skladatel
 Vladimír Kalous – český rychlostní kanoista, mistr sportu a trenér

Podobné příjmení 
 Kalousek